Le Marteau de Thor est une protection anti-Goa'uld mise en place par les Asgard sur certaines planètes sous leur protection. Ce dernier se compose de deux systèmes : le premier téléporte tout symbiote (donc Jaffa et Goa'uld indistinctement) dans une caverne dont la seule issue implique le passage devant le deuxième système détruisant le symbiote.

Afin d'éviter la destruction de ce dispositif, le téléporteur est installé directement face à la Porte des Etoiles de la planète pour que les Goa'uld ainsi que les Jaffa n'aient pas la possibilité de détruire le second système. De plus, la caverne est équipée d'une autre protection rendant les armes d'origine Goa'uld inactives dans cette dernière.

Cependant, durant l'épisode 6 de la saison 1 : l'œil de pierre, O'Neill fut obligé de détruire l'appareil tuant les symbiotes de la planète Cimméria afin que Teal'c puisse sortir de la caverne.

Technologie de Stargate